Sezon 1979/80 2. Fußball-Bundesligi - 6. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w dwóch grupach: Nord (Północ) oraz Süd (Południe) i występowało w nich 41 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie grup awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a wicemistrzowie grali w barażu o awans do Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny z każdej grupy spadały do Amateur-Oberligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Nord w sezonie 1979/80 występowało 20 drużyn.
 
 * Westfalia Herne (5 miejsce) zrezygnowała z gry w  2. Bundeslidze Nord i w sezonie 1979/80 będzie występowała w Amateur-Oberlidze Westfalen (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu VfL Osnabrück utrzymał się w 2. Bundeslidze Nord.

 ** FC St. Pauli (6 miejsce) nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze Nord i w sezonie 1979/80 będzie występował w Amateur-Oberlidze Nord (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu Rot-Weiss Lüdenscheid utrzymał się w 2. Bundeslidze Nord.

Tabela 

 Arminia Bielefeld awansowała do Bundesligi 1980/81.
 Rot-Weiss Essen przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1980/81.
 Wuppertaler SV, Arminia Hannover, OSC Bremerhaven i DSC Wanne-Eickel spadły do Amateur-Oberligi 1980/81.
 * DSC Wanne-Eickel zrezygnował z gry w 2. Bundeslidze 1980/81, dzięki czemu SC Herford utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Süd (Południe)

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w grupie Süd w sezonie 1979/80 występowało 21 drużyn.

Tabela 

 1. FC Nürnberg awansował do Bundesligi 1980/81.
 Karlsruher SC wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1980/81.
 FV Würzburg 04, Röchling Völklingen i MTV Ingolstadt spadły do Amateur-Oberligi 1980/81.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Karlsruher SC wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1980/81.
 Rot-Weiss Essen przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1980/81.

Zobacz też 
 Bundesliga 1979/80
 Amateur-Oberliga 1979/80

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
1979 w Niemczech
1980 w Niemczech